Vimba può riferirsi:
 Vimba nome comune italiano del pesce Vimba vimba
 Vimba genere di pesci ciprinidi